Miejscowości w USA:
 Elk Point – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Elk Point (ang. Elk Point Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union